Slovenija:
 Curnovec (Brežice, Slovenija), naselje u sastavu općine Brežice
 Curnovec (Laško, Slovenija), naselje u sastavu općine Laško